Mike McClendon (1985-), est un joueur américain de baseball.
 Mike McClendon (1985-), est un joueur américain de la Ligue nationale de football.